Kastre (gemeente), een gemeente in de Estlandse provincie Tartumaa
 Kastre (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre